Per Strömberg kan syfta på:
Per Strömberg (företagsledare) (född 1963), svensk företagsledare.
Per Strömberg (professor) (född 1968), svensk professor.